Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute à Delray Beach du 6 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Floride
Tennis aux États-Unis en 1995
Compétition de tennis à Delray Beach
Tennis en mars 1995